Projekt X – ekstremalne podróże z Bogusławem Lindą – serial dokumentalny wyprodukowany w 1998 roku przez Tatrę Film i Casting Service Film dla TVP, emitowany od 10 kwietnia do 24 lipca 1999 roku w TVP 2 ok. 21:20. Powstało łącznie 13 odcinków, po 25 minut każdy.

Bogusław Linda, najtwardszy mężczyzna polskiego kina, postanowił udowodnić widzom, że w rzeczywistości jest jeszcze twardszy niż kreowane przez niego postacie i na planie filmowym nie potrzebuje dublerów. Zrealizował cykl 13 reportaży, zatytułowany "Projekt X". Jest to autentyczny filmowy zapis zmagań aktora z dziką przyrodą i ludzką słabością, w ekstremalnych warunkach i najbardziej niegościnnych zakątkach świata. Linda – reżyser nie oszczędza w nim Lindy – mężczyzny. W Argentynie płynie kajakiem po wzburzonych wodach górskiej rzeki Rio Manso i zjeżdża konno ze stromej góry. Na Słowacji nurkuje pod lodem i spada z prędkością 300 kilometrów na godzinę, zanim po 60 sekundach swobodnego lotu otworzy się nad nim czasza spadochronu. W Wietnamie przedziera się przez gęstą dżunglę w poszukiwaniu miejsc, których nie dotknęła dotąd stopa białego człowieka. W Egipcie bierze udział w wyścigu wielbłądów, we włoskich Alpach powozi psim zaprzęgiem, pędzi terenowym jeepem po bieszczadzkich bezdrożach. We francuskim Masywie Centralnym próbuje swych sił w sporcie prawdziwie ekstremalnym – canioningu, czyli połączeniu wspinaczki skałkowej, zjazdów na linie i pływania. W Tatrach, podczas skrajnie złej pogody, szturmuje złowrogiego Mnicha. Penetruje wraki statków zatopionych w okolicach Egiptu. Schodzi do głębokich, rzadko odwiedzanych przez człowieka jaskiń. Jednym słowem, rzuca się w wir niebezpiecznych przygód, których większość ludzi stara się unikać.

Lista odcinków cyklu 
 odcinek 1 – Samochody terenowe – Bieszczady;
 odcinek 2 – Kajaki górskie. Patagonia – Rio Manso;
 odcinek 3 – Nurkowanie pod lodem. Popradzkie Pleso;
 odcinek 4 – Dżungla. Wietnam – Kath Tien;
 odcinek 5 – Wspinaczka. Zakopane – Mnich;
 odcinek 6 – Konie. Argentyna – San Carlos De Bariloche;
 odcinek 7 – Wielbłądy. Pustynia Wadi – Adabi;
 odcinek 8 – Psie Zaprzęgi. Sestiere;
 odcinek 9 – Nurkowanie. Rafa Ras Muhammad;
 odcinek 10 – Jaskinie. Zakopane – Jaskinia Czarna;
 odcinek 11 – Hydrospeed – Isère;
 odcinek 12 –  – Tapoul;
 odcinek 13 – Spadochrony. Nowy Targ – Poprad.

Ekipa realizacyjna 
Reżyseria – Bogusław Linda;

Współpraca reżyserska – Andrzej Ziarko;

Scenariusz – Bogusław Linda;

Zdjęcia – Marek Gajczak; Dariusz Jarzyna, Piotr Wacowski, Bartosz Prokopowicz, Kacper Lisowski, Sławomir Paćko, Andrzej Wolf, Marek Rajca, Janusz Sus, Piotr Zborowski, Ezer Zsolt, Grzegorz Gaj, Michał Szamborski, Marcin Bielecki.

Muzyka – Marcin Pospieszalski, Joszko Broda;

Konsultacja muzyczna – Zbigniew Zbrowski;

Postprodukcja dźwięku – PAY Studio;

Zgranie dźwięku – Iwona Szałwińska-Klimek, Iwo Klimek;

Montaż – Sławomir Filip, Daniel Sokołowski, Grażyna Gradoń;

Zabezpieczenie planu – Tatra Extreme;

Kierownictwo produkcji – Cezary Tormanowski;

Współpraca produkcyjna – Anna Przybyszewska;

Współpraca – Andrzej Ziarko, Ernest Daniszewski, Andrzej Blacha, Ewa Pfanhauser-Fedak, Andrzej Trzciński, Szymon Łukasik, Wojciech Oleksiejuk, Andrzej Dzięciołowski, Piotr Kozak, Sławomir Paćko, Jacek Książak, Witold Skrocki, Robert Janik, Tadeusz Łaszczewski, Bin Vo Thanh, Michał Porada;

Producent – Piotr Łazarkiewicz, Bogusław Linda, Andrzej Ziarko;

Produkcja – Tatra Film, Casting Service Film

Przypisy 

TVP